Krivány (Kriváň), község Szlovákiában a Gyetvai járásban
 Krivány (Krivany), község Szlovákiában a Kisszebeni járásban

 Kriván, a Magas-Tátra csúcsa